Абу́ У́мар, Абу Ома́р ( — Отец Умара) — кунья, часть арабо-мусульманского имени.
 Абу Умар Усман ибн Масуд (ум. 1488) — халиф государства Хафсидов в Ифрикии в 1435—1488 годах.
 Абу Умар Мухаммед ас-Сайяф (?—2001) — один из лидеров вооружённых формирований чеченских сепаратистов в 1994—2001.
 Абу Омар ас-Сейф (1970—2005) — главный представитель Аль-Каиды на Северном Кавказе, «идеолог» международного терроризма.
 Абу Умар аш-Шишани (1986—2016) — бывший грузинский военнослужащий, участник гражданской войны в Сирии, один из лидеров ИГИЛ.
 Абу Умар аль-Багдади (1959—2010) — глава «Исламского государства Ирак» в 2006—2010 годах.
 Абу Умар Саситлинский (род. 1980) — российский исламский проповедник, общественный деятель.
 Абу Омар аль-Курди (1968—2007) — иракский террорист.
 Абу Омар (род. 1963) — псевдоним египетского имама, похищенного в 2003 году в Италии агентами ЦРУ,